Йозеф Аугуста:
 Аугуста, Йозеф (1903—1968) — чехословацкий палеонтолог, геолог, и научный популяризатор.
 Аугуста, Йозеф (1946—2017) — чешский хоккеист и тренер.